Саряй:

 Саряй —  село в восточной части Литвы, входит в состав Швенчёнского района
 Саряй —  небольшое озеро в восточной части Литвы.